Burgess Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Burgess Lake (Michigan)
 Burgess Lake (Montana)
 Burgess Lake (Ohio)

Siehe auch:
 Lake Burgess, See im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika